Dörmbach ist der Name oder war Namensbestandteil von geographischen Objekten im Landkreis Fulda, Hessen:

Gemeinde (historisch):
 Dörmbach an der Milseburg, ehemalige Gemeinde mit namensgebenden Kernort Dörmbach (Hilders)

Ortsteile:
 Dörmbach (Dipperz), Ortsteil der Gemeinde Dipperz
 Dörmbach (Hilders), Ortsteil der Gemeinde Hilders

Fließgewässer:
 Dörmbach (Scheppenbach), linker Zufluss des Scheppenbachs (zur Ulster) nahe Dörmbach (Hilders)

Siehe auch:
 Dörnbach
 Dörrnbach